Tinning ist

ein Familienname:
 Bob Tinning (1925–2001), australischer Ruderer
 Marybeth Tinning (* 1942), US-amerikanische Serienmörderin

ein Ortsname:
 Tinning (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Tinning (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern